Es existieren zwei Kernkraftwerke namens Fukushima:

 Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, auch Kernkraftwerk Fukushima I, in Ōkuma, Schauplatz der Nuklearkatastrophe von Fukushima vom März 2011; siehe auch Chronik der Nuklearkatastrophe von Fukushima und Systemzustand während der Nuklearkatastrophe von Fukushima
 Kernkraftwerk Fukushima Daini, auch Kernkraftwerk Fukushima II, in Tomioka.